Is This Love (Bob Marley & The Wailers), een nummer van Bob Marley & The Wailers uit 1978
 Is This Love (Whitesnake), een nummer van Whitesnake uit 1987